Katelijnepoortbrug (Brugge), een draaibrug in Brugge
Katelijnepoortbrug (Mechelen), een liggerbrug in Mechelen